Štraus ist der Familienname folgender Personen:

 Deni Štraus (* 1996), slowenischer Fußballspieler
 Ivan Štraus (1928–2018), bosnischer Architekt

Siehe auch:
 Straus
 Strauß